Шампионска лига 2009/10 е 18-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 55-о от началото.
Това е и първото издание на турнира под новия квалификационен формат. Финалът на първенството ще се проведе на Сантяго Бернабеу в Мадрид на 22 май 2010. През тази година, за пръв път финала ще се играе в събота, а мачовете от осминафиналите ще се проведат в рамките на 4 седмици вместо в 2. Настоящият носител на трофея - Барселона е победен на полуфинал от Интер, който побеждава на финала Байерн Мюнхен с 2 гола на Диего Милито.

Първи квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 30 юни/1 юли и 7/8 юли 2009 г.

Втори квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 14/15 юли и 21/22 юли 2009 г.

Трети квалификационен кръг 
Мачовете се играят на 28/29 юли и 4/5 август 2009 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в плейофите на Лига Европа 2009/10.

Плейофи 
Мачовете се играят на 18/19 август и 25/26 август 2009 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2009/10.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 

Първите мачове се играят на 16–17 и 23–24 февруари, а реваншите на 9–10 и 16–17 март 2010.

Четвъртфинал 
Мачовете се играят на 30–31 март и 6–7 април 2010 г.

Полуфинал 
Мачовете се играят на 20–21 април 2010 и 27–28 април 2010 г.

Финал 
Финалът на тазгодишното издание на Шампионската лига се играе на 22 май 2010 на Сантяго Бернабеу, Мадрид между отборите на Байерн Мюнхен и Интер Милано. Това е четвъртият финал на стадиона на Реал Мадрид, след финалите през 1957, 1969, 1980. За първи път финалът се провежда в събота, вместо както дотогава в сряда. Двата клуба се изправят един срещу друг след като са спечелили вътрешните си първенства и купи, което прави победителя едва шестият отбор постигнал континентален требъл.

Вижте също 
 Лига Европа 2009/10

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2009/10

Източници 

Европейска шампионска лига